Vágner da Silva Pinho, mais conhecido como Vágner Carioca (São Fidélis, 3 de fevereiro de 1981), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante.

Carreira 
Vágner iniciou sua carreira ans categorias de base do . Ele chegou no time de Florianópolis no ano de 1997, permanecendo até 2000, quando fez seus primeiros jogos no time principal. Ainda em 2000, teve uma passagem pelo juniores do . No ano seguinte retornou ao Avaí para mais uma rápida passagem. No Avaí ele era conhecido pelo apelido de Alemão, mas nos outros clubes ficou conhecido com o nome Vágner Carioca.

Em 2004 conquistou o acesso à Série A2 Campeonato Paulista com o . Vágner passou por diversos clubes do futebol paulista, mas ganhou destaque também por sua passagem no , quando anotou o gol do título do campeonato estadual de 2005.

O atleta encerrou a sua carreira no ano de 2013, quando atuava pelo  do Rio de Janeiro. Atualmente mora na cidade de Araranguá, Santa Catarina.

Títulos

Clubes 
Criciúma
Campeonato Catarinense: 2005

Individual 
Artilheiro da Série A3 do Campeonato Paulista: 2004

Ligações externas 
Ogol
Sambafoot
SoccerWay
Sony Sports
Jogos do Guarani

Naturais de São Fidélis
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Grêmio Esportivo Bagé
Futebolistas do Guaratinguetá Futebol
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas da Associação Atlética Portuguesa
Futebolistas do Cianorte Futebol Clube
Futebolistas do São José Esporte Clube
Futebolistas do União Esporte Clube
Futebolistas do Quissamã Futebol Clube